HATS-70 — одиночная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 4958 световых лет (около 1520 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +12,23m. Возраст звезды оценивается как около 810 млн лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HATS-70 — белая звезда спектрального класса A. Масса — около 1,78 солнечной, радиус — около 1,88 солнечного. Эффективная температура — около 7930 К.

Планетная система 
В 2018 году у звезды обнаружена планета.

Примечания